Серный — название ряда объектов:

Географические 
 Серный мост
 Серный остров

См. также 
 Сера